Ейнар Герцшпрунг (1873—1967) — данський астроном, член Данської королівської АН.

 Герцшпрунг — кратер в екваторіальній області зворотного боку Місяця, один з найбільших місячних кратерів.
 1693 Герцшпрунг — астероїд головного поясу.